Pink Pearl – cultivar di mela
 Pink Pearl – album di Jill Sobule del 2000
 Perla rosa (Pink Pearl) – personaggio dell'Universo Marvel